Abdalá II bin Al Hussein (en árabe الملك عبد الله الثاني بن الحسين; Amán, 30 de enero de 1962) es el actual rey de Jordania desde la muerte de su padre, el rey Hussein I, el 7 de febrero de 1999.

Biografía 

Nació en Amán, hijo del rey Husein I de Jordania y su segunda esposa, la británica Antoinette Avril Gardiner (convertida al Islam como princesa Muna al-Hussein (deseo de Hussein). De niño estudió en el Colegio Educacional Islámico en la capital jordana, cursando sus estudios básicos, después viajó al Reino Unido para continuarlos en la Escuela Saint Edmund, luego pasó a la Escuela Eaglebrook y finalmente asistió a la Academia Deerfield, en Estados Unidos para su estudios secundarios.

Abdalá subió al trono el 7 de febrero de 1999, tras la muerte de su padre. Poco antes de morir, el rey Hussein lo había nombrado príncipe sucesor el 24 de enero, reemplazando en esta posición a su tío Hassan bin Talal, el hermano de Hussein que había portado ese cargo desde 1965. No fue la más popular de las decisiones. La madre de Abdalá, Antoinette Avril Gardiner -comúnmente conocida como Toni Gardiner- era británica y muchas personas en Jordania creían inadecuado que Abdalá fuera el heredero al trono hachemí, el cual tiene una descendencia directa del Profeta Mahoma (Abdalá pertenece a la 43ª generación de descendientes directos del Profeta).

El 28 de noviembre de 2004 firma un decreto por el que retira el título de Príncipe Heredero a su hermanastro Hamzeh bint Hussein y no establece sucesor.

Matrimonio y descendencia 

Está casado con Rania Al-Yassin (actual reina consorte) desde el 10 de junio de 1993. El matrimonio tiene cuatro hijos: 

 Hussein (n. 28 de junio de 1994).
 Iman (n. 27 de septiembre de 1996).
 Salma (n. 26 de septiembre de 2000).
 Hashem (n. 30 de enero de 2005).

Trabajos publicados 

 al-Hussein, Abdullah II bin. Our Last Best Chance: The Pursuit of Peace in a Time of Peril, New York City: Viking Adult, 2011.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas jordanas 

  Soberano Gran Maestre de la Orden de Hussein ibn Ali (07/02/1999). 
  Soberano Gran Maestre de la Suprema Orden del Renacimiento (07/02/1999). 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Independencia (07/02/1999). 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Estrella de Jordania (07/02/1999).
  Soberano Gran Maestre (y fundador) de la Orden del Rey Abdalá II (2007).
  Soberano Gran Maestre (y fundador) de la Orden del Estado Centenario (2021).

Distinciones honoríficas españolas 

  Gran cruz de la Orden del Mérito Naval (con Distintivo Blanco) (15/09/1995).
  Caballero del collar de la Real Orden de Isabel la Católica (18/10/1999).
  Gran cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico (con Distintivo Blanco) (23/12/1999).
  Caballero del collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (21/04/2006).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Biografía de Abdallah II por CIDOB (en español)

Todos los sitios en inglés:
 Sitio oficial de Abdalá II
 Rey Abdalá, hombre de paz y destino
 Entrevista con Abdalá II: "Irak es el campo de batalla del occidente contra Irán
 Carta del comité para proteger periodistas dirigida al rey Abdalá
 Reporte de Amnistía internacional sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en Jordania bajo el reinado de Abdalá II
 El rey Abdalá recibirá un premio del papa Juan Pablo II
 El rey ve a Jerusalén compartida.
 El rey presiona por la moderación

Nacidos en Amán
Monarcas reinantes
Reyes de Jordania
Hachemitas
Alumnado de la Universidad de Georgetown
Alumnado del Pembroke College (Oxford)
Orden al Mérito de la República Italiana
Aviadores de Jordania
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Orden al Mérito
Caballeros del collar de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Grandes collares de la Orden de Santiago de la Espada
Grandes collares de la Orden del Infante Don Enrique
Doctores honoris causa por la Universidad de Georgetown
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Grandes cruces con brillantes de la Orden El Sol del Perú
Grandes cruces de la Orden del Mérito Naval
Jordanos del siglo XX
Jordanos del siglo XXI
Musulmanes de Jordania